Eolambia est un genre éteint de dinosaures ornithopodes appartenant à la super-famille des Hadrosauroidea. Il vivait en Amérique du Nord, au début du Crétacé supérieur, au Cénomanien, il y a environ entre  (millions d'années).

Découverte 
En 1992, Carol et Ramal Jones, près du Castle Dale, Comté d'Emery, Utah aux États-Unis, ont découvert un site de fossiles qui sera nommé « Carol Quarry » en son honneur. Parmi les fossiles, il y avait les restes d'un ornithopode, découvert par Kirkland en 1994.

Des centaines d'os ont depuis été extrait de cette formation sur ce seul site de l'Utah. On compte au minimum onze individus retrouvés.

Ils appartiennent à une seuls espèce : Eolambia caroljonesa, décrite par James Ian Kirkland en 1998.

Le spécimen holotype, référencé CEUM 9758, a été découvert dans la formation géologique de Cedar Mountain, datant probablement du début du Cénomanien, il y a environ 98 millions d'années. Il se compose d'un crâne partiel. D'autres squelettes partiels ont été retrouvés avec des œufs et leurs embryons. Les paratypes sont CEUM 5212, CEUM 27749 et CEUM 24389.

Étymologie 
L'unique espèce Eolambia caroljonesa a été nommée en 1998 par James Kirkland. Le nom générique vient du grec ancien eos/ἠώς qui veut dire « aube » ou « du matin », ce qui signifie « précoce ». Le suffixe lambia vient du paléontologue canadien Lawrence Lambe dont le nom a aussi été donné au genre d'hadrosauridé lambéosauriné Lambeosaurus. En tout cela signifie « l'aube (ou le début) des lambeosaurinés », car son inventeur Kirkland pensait avoir découvert une lambéosauriné primitif. Le nom spécifique caroljonesa honore Carole Jones.

Description 

Le crâne du spécimen holotype mesure environ  de long et Kirkland en a déduit que le corps de lEolambia devait mesurer  de long. Le crâne est relativement plat et allongé. En 2010, Gregory Scott Paul a estimé la longueur de l'animal à 6 mètres, valeur reprise par Thomas Holtz en 2011, et sa masse à une tonne.

Classification 
Kirkland a initialement attribué Eolambia à la famille des Hadrosauridae, le considérant comme le membre le plus basal de la sous-famille des Lambeosaurinae. Les études phylogénétiques ultérieures ont démontré quEolambia était un membre basal des Hadrosauroidea, en dehors et assez distant des Hadrosauridae. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1998